Gilles Thibeault (né le  à Mont-Joli, dans la province de Québec au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1953-1954 || River Hawks d'UMass-Lowell || AHO ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1954-1955 || As de Québec || LHQ ||39 ||1 ||8 ||9 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1955-1956 || Québec/Trois-Rivières || LHQ ||43 ||11 ||20 ||31 ||61 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1956-1957 || Lions de Trois-Rivières || LHQ ||61 ||12 ||16 ||28 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1957-1958 || Lions de Trois-Rivières || LHQ ||63 ||13 ||19 ||32 ||93 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1958-1959 || Lions de Trois-Rivières || LHQ ||54 ||7 ||12 ||19 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1959-1960 || Lions de Trois-Rivières || EPHL ||61 ||15 ||30 ||45 ||92 ||7 ||1 ||2 ||3 ||14
|-
|1960-1961 || Beavers de Kitchener-Waterloo || EPHL ||4 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1960-1961 || Saints de Saint Paul || LIH ||33 ||12 ||18 ||30 ||82 ||13 ||0 ||7 ||7 ||14 
|-
|1961-1962 || Saints de Saint Paul || LIH ||62 ||28 ||33 ||61 ||129 ||11 ||1 ||3 ||4 ||23
|- 
|1962-1963 || Saints de Saint Paul || LIH ||11 ||2 ||2 ||4 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en octobre 1933
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Saints de Saint Paul
Joueur des Rafales de Québec
Champion de la Coupe Turner
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Mont-Joli
Joueur des Beavers de Kitchener-Waterloo